Jaroslav Modrý, češki hokejist, * 27. februar 1971, České Budějovice, Češka.

Modrý je kariero začel pri klubu České Budějovice v češkoslovaški ligi. V sezoni 1991/92 je s klubom Dukla Trenčín osvojil naslov češkoslovaškega državnega prvaka. Leta 1990 je bil kot 179. izbran na NHL naboru s strani kluba New Jersey Devils, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Ottawa Senators, Los Angeles Kings, Atlanta Thrashers, Dallas Stars in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 725 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 49 golov in 201 podajo, ter osemindvajset tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in pet podaj. Ob koncu kariere se je vrnil v češko ligo, kjer je odigral eno sezono za HC Liberec in tri za HC Plzeň.

Za češko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2003, kjer je na devetih tekmah dosegel tri podaje, z reprezentanco pa je osvojil četrto mesto.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 28
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 41
| 2
| 2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 37
| 1
| 12
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 16
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
| 14
| 4
| 10
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 92/93
|
| 80
| 7
| 35
| 42
|
| 62
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 41
| 2
| 15
| 17
| +10
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 93/94
|
| 19
| 1
| 5
| 6
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 19
| 1
| 3
| 4
| -1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 94/95
|
| 18
| 5
| 6
| 11
|
| 14
|
| 14
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 64
| 4
| 14
| 18
| -17
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 30
| 3
| 3
| 6
| -13
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 23
| 3
| 12
| 15
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96/97
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 20
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 97/98
|
| 74
| 12
| 21
| 33
|
| 72
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 98/99
|
| 64
| 6
| 29
| 35
| +16
| 44
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 99/00
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
|
| 26
| 5
| 4
| 9
| -2
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 63
| 4
| 15
| 19
| +16
| 48
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 4
| 38
| 42
| -4
| 65
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 13
| 25
| 38
| -13
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 79
| 5
| 27
| 32
| +11
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 04/05
|
| 19
| 3
| 7
| 10
| +12
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 05/06
|
| 79
| 7
| 31
| 38
| -9
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 06/07
|
| 57
| 1
| 9
| 10
| +10
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
|
| 19
| 0
| 8
| 8
| +1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 07/08
|
| 61
| 1
| 5
| 6
| +2
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
|
| 19
| 0
| 3
| 3
| -11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 08/09
|
| 52
| 3
| 14
| 17
| -2
| 48
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 9
| 18
| 27
|
| 91
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 10/11
|
| 52
| 8
| 12
| 20
|
| 54
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 11/12
|
| 14
| 1
| 0
| 1
|
| 37
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1387
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" | 502
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 1082
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Viri 
 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti HC Liberec
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti HC Plzeň